

Teeworlds 

Teeworlds es un juego de disparos multijugador de desplazamiento lateral, gratuito y de código abierto, creado originalmente por el desarrollador sueco Magnus Auvinen y ahora mantenido por la comunidad. Presenta unos gráficos y una física sencillos con temática de dibujos animados y se basa en gran medida en el armamento y la jugabilidad de los videojuegos de disparos clásicos. Actualmente existen versiones oficiales para Windows, Linux, MacOS y está disponible a través del distribuidor digital Steam desde 2015. El código fuente está disponible públicamente en Github

Gameplay 

Teeworlds cuenta con muchos modos de juego, todos en servidores creados por los mismos usuarios. Entre los que destacan están:

 Teeworlds también cuenta con varias armas, son las siguientes:

Controles 
Los controles son los básicos: WASD y el ratón para disparar y lanzar la cadena y SPACE para saltar

Videojuegos de disparos